Toponímia:
 Casesnoves (Illa), antic poble del terme comunal d'Illa (Rosselló)
 Casesnoves (la Vall de Boí), indret de la Vall de Boí (Alta Ribagorça)
 Barranc de Casesnoves, barranc de la Vall de Boí (Alta Ribagorça)
 Cometes de Casesnoves, coma de la Vall de Boí (Alta Ribagorça)
 Serra de Casesnoves, serra de la Vall de Boí (Alta Ribagorça)
 Biografies: 
 Manuel Casesnoves Soldevila, farmacèutic i polític xativí
 Pau Casesnoves (Inca, s. XV - Barcelona, 1523), agermanat, síndic forà
 José Antonio Maravall y Casesnoves (Xàtiva, 1911 - Madrid, 1986), historiador valencià